A Brit Királyi Haditengerészet hét hajója viselte eddig a HMS Amphion nevet, a görög hős, Amphion után.

 Az első  Amphion, egy 1780-ban vízre bocsátott 32 ágyús hajó volt.
 A második Amphion, egy 1798-ban vízre bocsátott 32 ágyús hajó volt.
 A harmadik Amphion, egy 1846-ban vízre bocsátott fregatt volt.
 A negyedik Amphion, egy 1883-ban vízre bocsátott Leander osztályú védett cirkáló volt.
 Az ötödik Amphion, egy 1911-ben vízre bocsátott Active-osztályú cirkáló volt. Ez volt a Brit Királyi Haditengerészet első hajója, ami elsüllyedt az első világháborúban.
 A hatodik Amphion, egy 1934-ben vízre bocsátott Leander osztályú könnyűcirkáló volt, melyet átadtak az Ausztrál Királyi Haditengerészetnek, ahol a HMAS Perth nevet kapta.
 A hetedik Amphion, egy 1944-ben vízre bocsátott Amphion osztályú tengeralattjáró volt (Az Amphion, még vízre bocsátása előtt nevet cserélt a Anchorite tengeralattjáróval).

Források
Colledge, J. J. and Warlow, Ben (2006). Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., London: Chatham. . OCLC 67375475.